Hanebo kan syfta på:

 Hanebo socken – en socken i Hälsingland
 Hanebo landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1973
 Hanebo församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
 Hanebo kyrka – en kyrkobyggnad i Hanebo-Segersta församling
 Hanebo distrikt – ett distrikt i Bollnäs kommun och Gävleborgs län

Se även
 Hanebo-Segersta församling – en församling i Hälsinglands södra kontrakt i Uppsala stift 2006–